Халокуяха — название двух рек в Ямало-Ненецком Автономном Округе:

 Халокуяха (приток Пурпе)
 Халокуяха (приток Пякупура)

См. также 
 Холоку-Яха